Panini peut avoir l'un des sens suivants :
 Giovanni Paolo Panini (ou Pannini), peintre baroque italien du  ;
 Pāṇini, grammairien indien du  ;
 Panini, maison d'édition italienne d'autocollants et de bandes dessinées ;
 Panini, la tribu, dans la famille des hominidés, comprenant le chimpanzé et le bonobo ;
 Panini, une municipalité du Népal ;
 Panini, type de sandwich grillé ;
 Panino désigne, en italien, des petits pains et les sandwichs faits à partir de ceux-ci.